Les élections régionales de 1974 au Vorarlberg () se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1974
Vorarlberg
Octobre 1974